Robert Křenek (ur. 12 listopada 1974) – czeski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata (1997) oraz zwycięzca Turnieju Schwarzwaldzkiego (1998).

W Pucharze Świata zadebiutował 9 marca 1996 roku w Harrachovie, zajmując 48. miejsce w konkursie głównym. Pierwsze w karierze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobył 14 grudnia 1996 roku w Harrachovie, kiedy uplasował się na 14. miejscu w konkursie. Dzień później na tym samym obiekcie był ósmy – było to jedyne w jego karierze miejsce w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Łącznie siedmiokrotnie zdobywał punkty PŚ. 

Wielokrotnie zdobywał punkty do klasyfikacji Pucharu Kontynentalnego. Czterokrotnie stanął na podium zawodów tej rangi – zwyciężył 7 i 8 marca 1998 roku w Schönwaldzie oraz był drugi i trzeci 21 i 22 lutego tego roku w Ishpeming. Dwa zwycięstwa w Schönwaldzie dały mu pierwsze miejsce w Turnieju Schwarzwaldzkim w 1998 roku.

W 1997 roku wziął udział w mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim. W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zajął 38. miejsce.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997 Trondheim (NOR) – 38. miejsce (skocznia normalna)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Czescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1974
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019